La métaphysique est une branche de la philosophie qui porte sur les éléments ou la nature de la réalité, les causes et les principes premiers. La métaphysique analytique est une branche de la philosophie analytique qui étudie les questions métaphysiques via les méthodes de la philosophie analytique. 
 La Métaphysique est un ouvrage d'Aristote.
 Métaphysique est un ouvrage de Théophraste.
 Métaphysique est un journal international d’étude philosophique et interdisciplinaire publié en Azerbaïdjan.

Voir aussi 
 Métaphysique des tubes, roman d'Amélie Nothomb publié en 2000.